Baschi steht für

 eine Koseform (Hypokoristikum) des Vornamens Sebastian
 Baschi (Sänger) (* 1986), Schweizer Popsänger
 Baschi Dürr (* 1977), Schweizer Politiker
 François de Baschi (1710–1777), französischer Diplomat
 Baschi (Umbrien), Gemeinde in Italien
 Baschi, DMG baḫši, arabisch „Kopf“, „Oberhaupt“, „Meister“

Siehe auch:
Bashi